Agenore (in greco antico Ἀγήνωρ Aghḕnōr) è un personaggio della mitologia greca. Fu re di Tiro.

Erodoto stima che Agenore sia vissuto prima dell'anno 2000 a.C..

Genealogia 

Figlio di Poseidone e di Libia e fratello di Belo, sposò Telefassa (che Igino chiama Argiope) che lo rese padre di Cadmo, Cilice, Fenice ed una sola figlia, Europa. 
Tra i figli, Pausania aggiunge Taso.

Mitologia 

Sua figlia Europa era bellissima, Zeus volle possederla e per questo si celò sotto le sembianze di un toro e la rapì.

Agenore inviò i suoi figli nella sua ricerca dicendogli di non tornare senza di lei. Nel corso delle loro peregrinazioni, questi figli fondarono città ovunque e così Fenice divenne il capostipite dei fenici, Cilice quello dei cilici, Cadmo si stabilì in Beozia costruendo Cadmea, la rocca di Tebe. Nessuno di loro però trovò Europa.

La stirpe

Note

Bibliografia 
 

Semidei della mitologia classica
Re di Tiro
Discendenti di Poseidone
Personaggi fenici della mitologia greca